Појам Блатец може се односити на:

 Блатец (Виница), насељено место у општини Виница у Северној Македонији;
 Блатец (Оломоуц), насељено место у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република;
 Блатец (Сливен), насељено место у општини Сливен у Бугарској;
 Блатец (Ћустендил), насељено место у општини Ћустендил у Бугарској;